Winnik ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Winnik (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Heinrich Winnik (1902–1982), rumänisch-israelischer Nervenarzt